Урпек — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Урпек — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Урпек — село в Амангельдинском районе Костанайской области.

Россия 
 Урпек — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Реки 
 Урпек — река в России, приток Зингейки.